Дунда:

 Дунда — река в России в Ставропольском крае и в Республике Калмыкия.
 Дунда, Иосиф Болеславович (1880—1937) — советский изобретатель, главный конструктор 4-го отдела Остехбюро.